Thomas Stuart (mort en 1361), comte
 Lord Thomas Stuart, une ballade
 Thomas Peter Anderson Stuart (1856-1920), professeur de physiologie
 Thomas Stuart, joueur de rugby au Westport Rugby Football Club
 Tom Stuart (EastEnders), un personnage du feuilleton britannique EastEnders
 Tom Stuart (footballeur) (1893-1957), footballeur anglais
 Tom Stuart (homme politique) (1936-2001), maire de Meridian, Mississippi, de 1973 à 1977